Норогачи има више значења:

 Норогачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Норогачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Норогачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Норогачи, Норогачито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Норогачи (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Норогачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Норогачи (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Норогачи (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику